Valmont – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kolorado, w hrabstwie Boulder
 Valmont – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Valmont – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Valmont – film z roku 1989 w reżyserii Miloša Formana
 Valmont – producent masztów oświetleniowych i energetycznych